Талаба ібн-Салама аль-Амілі (*д/н —бл. 750) — валі Аль-Андалуса у 742-743 роках.
 Амілі Ґуаньябентс — автор гімну Каталонії.